

Personnes 

 Danilo Medaković (1819-1881), secrétaire des princes Michel III et Miloš Obrenović à Vienne, membre de la Société savante serbe, arrière-grand-père de Dejan Medaković ;
 Bogdan Medaković (1854-1930), avocat et homme politique, président du Parlement de Croatie, grand-père de Dejan Medaković ;
 Dejan Medaković (1922-2008), historien de l'art et académicien serbe ;
 Vera Veljkov-Medaković (1923-2011), pianiste, femme de Dejan Medaković ;
 Pavle Medaković (né en 1953), chef d'orchestre, fils de Dejan Medaković ;

Toponyme 
 Medaković, un quartier de Belgrade, la capitale de la Serbie.

Homonymie de toponyme